Binaire à contact peut faire référence à :
 une étoile binaire à contact (une binaire à contact) ;
 une planète mineure binaire à contact (usuellement un binaire à contact dans le cas d'un astéroïde).